Єгорівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Єгорівська сільська рада — Одеська область, Роздільнянський район